Rezultati Prvenstva Anglije 1925 v tenisu za ženske posamično.

Rezultati 
Legenda

Zaključni del

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri
 

Ženske posamično
1925